Leopoldo Machado de Souza Barbosa, mais conhecido como Leopoldo Machado (Arraial de Cepa Forte, hoje Jandaíra, 30 de setembro de 1891 — Nova Iguaçu, 22 de agosto de 1957) foi um escritor, educador e espírita brasileiro.

Biografia 
Era filho de Eulálio de Souza e Anna Izabel Machado Barbosa. Leopoldo Machado defendeu a doutrina espírita por todos os meios e formas. Líder baiano, foi um dos grandes incentivadores das mocidades espíritas no Brasil, sendo uma das figuras mais importantes do espiritismo brasileiro.

Casou-se com Marília de Almeida Barbosa em 31 de dezembro de 1927. Em 1929 mudou-se com sua esposa para o município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, onde inaugurou, em 1930, o Colégio Leopoldo. Juntos também fundaram o Albergue Noturno Allan Kardec e criaram o Lar de Jesus, no natal de 1942, instituição para crianças carentes, onde a educação obedece aos princípios do espiritismo, sendo, ainda no início do século XXI, uma instituição bastante atuante na Baixada Fluminense.

Ocupou a cadeira de número 1 da Arcádia Iguaçuana de Letras, com tese sobre seu patrono, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Sua obra é composta por poesias, contos, crônicas e biografias.

Além de outros feitos, promoveu ainda o I Congresso de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil (Rio de Janeiro, julho de 1948) e a criação do Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Bibliografia
 Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy Personagens do Espiritismo, p. 155, Edições FEESP, 1982.

Mortos em 1957
Educadores da Bahia
Escritores da Bahia
Espíritas do Brasil
Naturais de Jandaíra (Bahia)
História de Nova Iguaçu